{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Sofia
| Officiële naam     = Garanti Koza Sofia Open
| Plaats             = Sofia
| Land               = Bulgarije
| Locatie            = Arena Armeec
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP World Tour 250
| Ondergrond         = Hardcourt, indoor
| Prijzengeld        = € 463.520 
| Jaar               = 2016
| Datum              = 1 - 7 februari 
| Editie             = 1
| Vorige             = 
| Volgende           = 2017
| Winnaar enkelspel  = 

Het ATP-toernooi van Sofia 2016 (met de officiële naam Garanti Koza Sofia Open 2016) werd van 1 tot en met 7 februari 2016 gespeeld in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Arena Armeec.

Het enkelspel werd gewonnen door Roberto Bautista Agut. Hij won de finale met 6-3 en 6-4 van Viktor Troicki. Het dubbelspel werd gewonnen door Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop. Zij versloegen in de finale Philipp Oswald en Adil Shamasdin met 5-7, 7-6(9) en [10-6].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Sofia
Sofia 2016